R3 (Azerbeidzjan)
 R3 (België), een ringweg in België
 R-3 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 R-3 (Spanje), een radiale snelweg in Spanje